Edmund Rumpler, een Oostenrijks ingenieur
 Rumpler Flugzeugwerke, de door hem gestichte vliegtuigfabriek

 zie ook:  Rumpler-Tropfenwagen